Опора — споруда, що служить для тримання та закріплення тримальних конструкцій.
 Опора — елемент конструкції, що сприймає зовнішні сила та/або моменти сил.
 Опора — позапартійна фінансово незалежна громадянська мережа в Україні.

Див. також 
 Опора повітряної лінії електропередач